Диллон Дюбе(; 20 июля 1998, Голден) — канадский хоккеист, нападающий клуба «Калгари Флэймз».

Карьера

Клубная

WHL 
На юниорском уровне выступал за «Келоуну Рокетс»;по итогам сезона 2017/18 он стал лучшим игроком по голам, передачам и очкам и получил премию президента Рокетс, как игрок добившийся выдающихся достижений. После сезона он был включён в состав команды «Стоктон Хит».

НХЛ 
На драфте НХЛ в 2016 году выбран во 2-м раунде под общим 56-м номером клубом «Калгари Флэймз». 

Дебютировал в НХЛ 3 октября 2018 года в матче с «Ванкувер Кэнакс», который «Калгари» проиграли со счётом 5:2. В ноябре 2018 года был переведён в фарм-клуб «Стоктон Хит», за который сыграл 8 игр и набрал 8 очков, после чего был возвращён в состав «Калгари».

26 августа 2021 года продлил контракт с «Флэймз» на три года.

Сборная 
Играл за молодёжную сборную Канады на двух молодёжных чемпионатах мира:на МЧМ-2017 стал обладателем серебряных медалей, а на МЧМ-2018 стал чемпионом мира в составе своей сборной, будучи капитаном этой сборной.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Родившиеся в Британской Колумбии
Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Стоктон Хит»
Игроки «Калгари Флэймз»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»